Brownson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles B. Brownson (1914–1988), US-amerikanischer Politiker
 Helen Louise Brownson (1917–2017), US-amerikanische Dokumentarin
 Nathan Brownson (1742–1796), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Orestes Brownson (1803–1876), US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Brownson Viaduct, in Brownson, Nebraska, ID-Nr. 92000747

Siehe auch
 Brownson-Inseln, Antarktis
 USS Brownson
 Braunsen